Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Iroquois”
 Pierwszy HMCS „Iroquois” (G89) był niszczycielem typu Tribal z okresu II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Iroquois” (DDG 280) był niszczycielem typu Iroquois z okresu zimnej wojny. W służbie w latach 1972-2015.

Bibliografia 
 

Iroquois